Abstand steht für:
 Abstand, Entfernung zweier Punkte
 von einer Metrik zwei Elementen zugeordneter Wert; siehe Metrischer Raum
 Länge des kürzesten Wegs zwischen zwei Knoten in der Graphentheorie; siehe Weg (Graphentheorie)#Länge und Abstand
 Leerzeichen, Abgrenzung von Wörtern innerhalb eines Textes
 Ablösesumme, Betrag, der als Ausgleichszahlung entrichtet wird
 ein Album des Rappers KC Rebell, siehe Abstand (Album)

Siehe auch:
 Distanz